El nombre de Émile Masson puede designar a:

  Émile Masson, escritor y activista político bretón; o
   Émile Masson(1915-2011), ciclista.